"Hell Is Other Robots" ("El infierno robot" en Hispanoamérica y El infierno está en los demás robots en España) es el noveno episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Después de asistir a un concierto de las cabezas de los Beastie Boys en el Madison Cube Garden, Bender curiosea por el edificio y se topa con unos amigos robots. Se están chutando con descargas eléctricas, a pesar de que eso está contraindicado en el manual de instrucciones. Como consecuencia, se engancha a las descargas eléctricas y hace que la empresa gaste más luz que una sala de fiestas en solsticio de invierno. A pesar de su comportamiento extraño, en Planet Express nadie sospecha todavía de él. Sin embargo durante una travesía por el espacio a Sicilia 8, el planeta mafioso, sufre un mono y dirige la nave directamente a una peligrosa nebulosa eléctrica espacial. Todos en Planet Express le recriminan su actitud y Bender decidido a cambiar su vida se dirige a una Iglesia Robot donde accede convertirse dejando sus viejos y malos hábitos de alcohoilismo, prostitución de robotinas, etc. Bender con el paso de los días se volvió religioso estorbando más a sus amigos y compañeros de trabajo.

Referencias culturales 
El título parece ser un homenaje a la famosa frase "El infierno está en los demás" de la obra de teatro en un solo acto A puerta cerrada de Jean Paul Sartre, homenaje que se mantiene en el título español.

El amigo de Bender, Fender, es un amplificador Fender con el logotipo de Fender grabado.

El descenso de Bender por los distintos niveles del Infierno es una referencia a La Divina Comedia de Dante Alighieri.

El duelo entre violines que el Diablo-Robot lanza a Leela está basado en la canción de Charlie Daniels "The Devil Went Down to Georgia", que cuenta una historia en la cual el Diablo baja a Georgia a recolectar almas y reta a dicho concurso a Johnny, ganando este el citado violín de oro.

Voces famosas 
 Mike Diamond de los Beastie Boys - él mismo
 Adam Horovitz de los Beastie Boys - él mismo

Véase también 

 Piloto Espacial 3000
 La Serie ha Aterrizado
 Yo, Compañero
 Trabajo de Amor Perdido en el Espacio
 Temor a un Planeta Robot
 Un Pececito de Dólares
 Mis Tres Soles
 Una Enorme Bola de Basura
 El Infierno Robot
 Un Vuelo para Recordar
 Universidad Marte
 Cuando los Extraterrestres Atacan
 Fry y la Fábrica de Slrum

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999
Representaciones ficticias del Diablo
Episodios de televisión sobre el infierno